Mercado de San Juan puede hacer referencia a:
 Mercado de San Juan (Ciudad de México)
 Mercado de San Juan (Salamanca)